Versickerung steht für
 Sickerwasser, das Eindringen von Niederschlag in den Boden
 Regenwasserversickerung als technische Baumaßnahme
 Versickerungsstrecke eines natürlichen Fließgewässers
 Grundwassereinspeisung, gezieltes Versickern-Lassen, etwa um Folgen von Grundwasserabsenkung zu kompensieren,
 Versickerungsanlagen wie z. B.
 Schluckbrunnen,
 Sickerleitungen,
 Rigolen-Versickerung
 Sickergrube

Siehe auch:
 Donauversinkung, Abfließen von Wasser im Oberlauf der Donau in verkarsteten Gebieten
 Versickerndes Wasser wird aufgefangen und abgeführt durch Drainage-Systeme
 Bodenwasser, Verlorenes Wasser